Aurelio De Laurentiis (n. 1949), productor cinematogràfic italià i president de l'SSC Napoli
 Dino De Laurentiis (1919-2010), productor cinematogràfic italià
 Giada De Laurentiis (n. 1970), xef ítaloamericana
 Raffaella De Laurentiis (n. 1954), productora cinematogràfica italiana
 Veronica De Laurentiis (n. 1950), autor italià